Soutěž družstev na Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 se konala ve středu 17. února 2021 jako devátý závod světové šampionátu v Cortině d'Ampezzo. Týmová smíšená soutěž mužů a žen odstartovala ve 12.15 hodin místního času. Do závodu na sjezdovce Rumerlo nastoupilo 79 lyžařů z 15 států. Paralelní trať měla charakter obřího slalomu. 

Obhájcem zlata bylo Švýcarsko, která v semifinále prohrálo s Norskem a poté odešlo poraženo ze souboje o třetí místo s Německem.

Pravidla 
Účast v soutěži si zajistilo 16 nejlepších národních týmů podle celkového bodového hodnocení žebříčku FIS před zahájením mistrovství světa. Každý tým tvořilo čtyři až šest lyžařů, z toho minimálně dvě ženy a dva muži.

Formát soutěže vycházel z vyřazovacího systému, kdy se vždy utkala dvě družstva systémem KO; vítěz postoupil do dalšího kola, poražený soutěž opustil. V každém vzájemném duelu proti sobě na paralelních tratích obřího slalomu nastoupily dvě dvojice mužů a dvě dvojice žen. Vítěz každé jízdy získal bod. Celkově tak došlo k rozdělení čtyř bodů, pokud do cíle dojeli oba závodníci jedné jízdy. V případě nerozhodného stavu po čtyřech jízdách, určil postupujícího nižší součet dvou nejrychlejších týmových časů, složený vždy z jednoho mužského a jednoho ženského.

Celkové pořadí národů FIS 
Celkové pořadí národů dle žebříčku FIS před zahájením světového šampionátu. Francie, Slovensko, Chorvatsko, Polsko, Nový Zéland, Bulharsko, Nizozemsko a Řecko se účasti v soutěži vzdaly. Nasazení družstev kopírovala pozici na žebříčku FIS.

Medailisté 
Mistrem světa ve smíšené soutěži družstev se poprvé stalo Norsko ve složení Kristin Lysdahovál, Kristina Riisová-Johannessenová, Fabian Wilkens Solheim a Thea Louise Stjernesundová. Stříbrný kov získalo Švédsko, které reprezentovali  Estelle Alphandová, William Hansson, Sara Hectorová, Kristoffer Jakobsen, Jonna Luthmanová a Mattias Rönngren. 

Bronz si odvezlo Německo po výhře v malém finále nad obhájci titulu ze Švýcarska. Německý tým tvořili Emma Aicherová, Lena Dürrová, Andrea Filserová, Stefan Luitz, Alexander Schmid a Linus Straßer.

Vyřazovací fáze 
Soutěž se jela vyřazovacím systémem na trati paralelního obřího slalomu od 12.15 hodin místního času (UTC+1).

{| class="wikitable bordered" style="font-size: 92%; white-space:nowrap;"
|-
| style="width: 13px; text-align:center; background: #F2F2F2;" | * || style="width: 285px;" | vítěz duelu dle součtu nejlepšího mužského a ženského času
|}

Konečné pořadí

Reference 

Soutěž družstev